Tibilow ist der Familienname folgender Personen:

 Heorhij Tibilow (* 1984), russischer bzw. ukrainischer Ringer
 Leonid Charitonowitsch Tibilow (* 1952), südossetischer Politiker